Siləyli – centro abitato del distretto di Qəbələ, in Azerbaigian
 Siləyli – centro abitato del distretto di Zərdab, in Azerbaigian